Punch eller Punsch kan henvise til flere emner:

Alkoholiske drikke 
 Punch - en alkoholisk blandingsdrik, anrettes gerne i en punchebolle (også kaldet punchebowle)
 Punsch - en sød alkoholholdig drik baseret på arrak, der forekommer næsten udelukkende i Sverige

Tidsskrifter 
 Punch (tidsskrift) - et engelsk satirisk tidsskrift
 Punch (vittighedsblad) - et dansk vittighedsblad

Andet 
 Punch - et efternavn
 Lucy Punch - en britisk skuespillerinde